De Rally van Frankrijk 2010, formeel 1ème Rallye de France - Alsace, was de 1e editie van de Rally van Frankrijk en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 477e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Straatsburg.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fra
Rally van Frankrijk
Sportevenement in Grand Est
Sport in Straatsburg